Stanisław Majerski (architekt)
 Stanisław Majerski (geograf)
 Stanisław Majerski (informatyk)